Начоле — топоним.

 Начоле — город на северо-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Начоле — подокруг на северо-западе Бангладеш. Входит в состав округа Навабгандж.